«Бастия-Борго» () — французский профессиональный футбольный клуб из коммуны Борго. Основан в 2017 году. Выступает в чемпионате Насьональ.

Главные тренеры

Тренерский штаб 

   Александр Торрес — главный тренер

Статистика выступлений

Текущий состав

Примечания 

Футбольные клубы Франции
Спорт на Корсике